Camomila de Aragón puede referirse a:
El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.
El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.